Wadler ist der Familienname folgender Personen:

 Gary I. Wadler, US-amerikanischer Internist mit Spezialisierung auf Drogen im Sport
 Joyce Wadler (* 1948), US-amerikanischer Journalist und Schriftsteller
 Naomi Wadler (* 2006), US-amerikanische Schülerin und Aktivistin gegen Waffengewalt
 Philip Wadler (* 1956), US-amerikanischer Informatiker